Пети може да се отнася за:
 Габриел Пети (1893–1916), белгийска разузнавачка
 Уилям Пети (1623–1687), английски икономист